Breznik peut désigner :

 Breznik, une ville bulgare, chef lieu de l'obchtina de Breznik, située dans l'oblast de Pernik ;

 Breznik, une localité de Croatie située dans la municipalité d'Ozalj, comitat de Karlovac.